One Love — четвертий студійний альбом французького хауз-діджея Девіда Ґетти. Випущений 24 серпня 2009 року. 29 листопада 2010 року було випущено перевидання альбому під назвою «One More Love», до якого увійшли три нові композиції.

Списки композицій

One Love

One More Love

Посилання 
 Офіційний сайт діджея  

Альбоми Девіда Гетти